Örebro (stad), stad in de Zweedse provincie Örebro län
 Örebro (gemeente), gemeente in de Zweedse provincie Örebro län
 Örebro län, een provincie van Zweden
 Örebro Airport, vliegveld
 Örebro SK, een Zweedse voetbalclub